

Населені пункти та їхні частини

 Бедльно — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Бедльно — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Бедльно — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Бедльно — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бедльно — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки